La Serie B 1970-1971 è stata la 39ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 20 settembre 1970 e il 27 giugno 1971 e conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannonieri del torneo sono stati Sergio Magistrelli () e Alberto Spelta () con 15 reti a testa.

Stagione

Avvenimenti
Il Mantova, con un rendimento costante, ottiene in anticipo la promozione. Gli spareggi premiano  e , con i calabresi autori di un positivo girone di ritorno, a scapito del , unica squadra imbattuta in casa. Retrocedono il  e le neo-promosse  e .

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1971-1972.
      Retrocesso in Serie C 1971-1972.
 Promozione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di parità di punti le squadre erano classificate in base alla differenza reti, eccetto per i posti che assegnavano la promozione, per i quali era previsto uno spareggio.

Note:
Il Cesena ha scontato 2 punti di penalizzazione per tesseramento irregolare di un calciatore.
Atalanta e Catanzaro promosse in Serie A dopo aver vinto i triangolari di spareggio con l'ex aequo Bari.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggi promozione

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1971-1972.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1970
Calcio nel 1971
1970